Januschowski ist der Familienname folgender Personen:

 Kai Januschowski (* 1982), deutscher Augenarzt, Wissenschaftler und Hochschullehrer
 Ludwig von Januschowski (1807–1883), preußischer Generalleutnant